Der CONCACAF-Nations-Cup 1971 war die fünfte Ausspielung der Kontinentalmeisterschaft im Fußball für Nord-, Mittelamerika und der Karibik und fand vom 20. November bis 5. Dezember in Trinidad und Tobago statt. Gespielt wurde ausschließlich in der Hauptstadt Port of Spain. Die sechs Teilnehmer spielten in einer einfachen Ligarunde Jeder gegen Jeden den Turniersieger aus.

Qualifikation

Karibik-Zone

1. Runde 

|}

|}

|}

2. Runde 
Kuba und Suriname lehnten es ab gegen Haiti anzutreten, so vergab die CONCACAF die beiden Plätze für die Endrunde an Haiti und Kuba.

Mittelamerika-Zone

1. Runde 

|}

|}

2. Runde 

|}

Nordamerika-Zone 

|}

Das Turnier 

|}

Weblinks 
 Spieldetails zum Turnier 1971 auf rsssf.com

Nations Cup 1971
Fußball (Trinidad und Tobago)
Fußballveranstaltung 1971
Sportveranstaltung in Trinidad und Tobago